Dres – frazione di Cles, comune in Trentino-Alto Adige
Dres – pianeta immaginario presente nel videogioco Kerbal Space Program
Dres – rapper del duo Black Sheep
Defence Research Establishment Suffield, vecchio nome della struttura militare di ricerca presente a Suffield in Alberta, Canada
Drês – album musicale della band rock brasiliana Nando Reis e Os Infernais
Dres – termine usato in Polonia per descrivere una particolare sottocultura giovanile